Hárshegyi Frigyes (1917–1988) huszárzászlós, vállalati főosztályvezető
 Hárshegyi Frigyes (1946) jogász, bankár